Příjmení Girard nese více různých osobností:

 Patricia Girardová (* 1968) – francouzská atletka
 Philippe de Girard (1775–1845) – francouzský vynálezce a průmyslník
 René Girard (1923–2015) – francouzský historik, literární kritik a filozof